L'Open du Pays de Galles de snooker 2016, tournoi de snooker professionnel de catégorie classé comptant pour la saison 2015-2016, s'est déroulé du 15 au  à la Motorpoint Arena de Cardiff. Cette vingt-cinquième édition de l'épreuve est parrainée par l'entreprise BetVictor, société de paris sportifs britannique.

Le joueur Écossais John Higgins est le tenant du titre. Il est éliminé en huitièmes de finale. L'Anglais Ronnie O'Sullivan remporte le tournoi pour la quatrième fois, battant l'Australien Neil Robertson sur le score de . En remportant son vingt-huitième tournoi classé, O'Sullivan rejoint Higgins et Steve Davis au second rang des joueurs les plus titrés.

Le Chinois Ding Junhui réalise un break maximum de  en quarts de finale.

Dotation

Vainqueur: 
Finaliste: 
Demi-finalistes: 
Quart de finalistes: 
8èmes de finalistes: 
16èmes de finalistes: 
32èmes de finalistes: 

Meilleur break: 
Total: 

La prime pour un 147 est de .

Tableau

Haut de tableau

Bas de tableau

Finale

Centuries

147, 126, 120  Ding Junhui
146, 141, 132, 132, 131, 124, 112, 110, 102, 101  Ronnie O'Sullivan
141, 140, 126, 107  Neil Robertson
139, 130  Joe Perry
139  Peter Ebdon
137, 115, 105, 104, 100  John Higgins
135, 125, 124, 105  Mark Allen
135, 108  Shaun Murphy
134  Mark Davis
133  Allan Taylor
133  Eden Sharav
131  Matthew Stevens
130  Martin O'Donnell
128, 115  Mark Selby
127  Rod Lawler
126, 112  Anthony Hamilton
124, 112  Judd Trump
118, 101  Michael White
116, 101  Marco Fu

115  Jack Lisowski
115  Tom Ford
114, 105  Robin Hull
113  Lee Walker
113  Robbie Williams
112  Itaro Santos
111  Kurt Maflin
110, 109  Alan McManus
107  Anthony McGill
107  Martin Gould
107  Michael Holt
106, 103  Liang Wenbo
105  Dechawat Poomjaeng
105  Michael Wasley
104  David Grace
104 Gary Wilson
103  Mike Dunn
102  Ashley Hugill

Références 

Open du pays de Galles de snooker
Événement sportif à Cardiff
Snooker en 2016
Sport au pays de Galles en 2016